Кивје може да се односи на:

Жорж Кивје, француски природњак и зоолог
Фредерик Кивје, француски зоолог
Кивје (Јура), насељено место у Француској
Кивје (острво), острво које припада Новом Зеланду
Кивје (кратер), кратер на Месецу